ФК Вучијак може бити:

 ФК Вучијак Мајевац
 ФК Вучијак Гнионица